Resultats del Gran Premi de França de Fórmula 1 de la temporada 1989, disputat al circuit de Paul Ricard el 9 de juliol del 1989.

Resultats

Altres 
 Pole: Alain Prost 1' 07. 203

 Volta ràpida: Mauricio Gugelmin 1' 12. 090 (a la volta 29)

Referències 
 

França
1989